Fox Linux (contração de Flexible Operating System - Based on LinuX Fedora Core) foi uma distribuição italiana do sistema operacional Linux. É Baseada no Fedora Core e é otimizado para a arquitetura i686.

Foram lançadas uma versão 1.0 para uso genérico e uma para o mundo profissional chamado Fox Desktop 1.0 Professional. A primeira versão pública do sistema foi a de número 0.5 somente para testes e uso comum.

Foi desenvolvida para novos utilizadores e possui requisitos simples, como escrever e imprimir documentos, navegar pela Web, ouvir música e assistir vídeo e produzir medias. Pela simplicidade, é disponível em apenas um CD.

Versões do Fox Desktop

Fox Desktop 1.0 Professional 
Esta versão aumenta as funcionalidades da versão reduzida Lite, mantendo a mesma base com todos os softwares atualizados e corrigidos.

Compreende mais de 2000 pacotes contendo aplicações completas, bibliotecas e programas para desenvolvimento.

As maiores novidades são:
 Linux 2.6.15 com muitos drivers,tais como NTFS, ndiswrapper, Ati Radeon, NVidia GeForce
 Ambiente Desktop KDE 3.5.1 com novos gráficos e novas ferramentas personalizadas
 Estrutura baseada em pacotes atualizados do Fedora CORE 4
 Todos os bugs da versão Lite foram corrigidos
 Gnome foi incluído
 Foram introduzidas novas tecnologias do Fedora CORE 5: Mono, Beagle, F-Spot, TomBoy
 Novo administrador automático da frequência do processador
 FoXPowerUP e Centro de Controle revistos e melhorados
 Introduzidos novos canais de software para softwares extras e atualização, certificados pela equipe do FoXLinux
 Adicionada a possibilidade de usar o DVD do FoX Desktop como canal com Smart
 Introduzidos TODOS os idiomas disponíveis
 Velocidade aumentada

Fox Desktop 1.0 
Esta é a primeira versão estável do FoXDesktop, baseada no Fedora CORE 4.

Inclui os pacotes mais importantes, recompilados para uma melhor otimização.

Fox Desktop 0.x 
O primeiro a seer lançado ao grande público foi o Fox Desktop 0.5 para testes e uso comum. Foi seguido de atualizações e novas versões disponíveis no site do sistema operacional. As atualizações são pacotes que adicionam uma nova versão com mais opções aos gerenciadores, utilitários e navegador do sistema.

Ligações externas 
  

Distribuições Linux da Itália